Devon steht für:

 Devon (Vorname), männlicher oder weiblicher Name – siehe dort zu Namensträgern
 Devon (Geologie), ein geologisches Zeitalter
 Devon Energy, US-amerikanischer Ölkonzern
 Devon Rex, Rassekatze
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Merchant & Evans

geographischer Objekte:
 Devon (England), Grafschaft in England:
 Devon (Trent), Nebenfluss des Trent in England
 Devon (Forth), Nebenfluss des Forth in Schottland
 Devon Island, Insel in Kanada

Orte in Kanada:
 Devon (Nova Scotia)
 Devon (New Brunswick)
 Devon (Alberta)

Orte in den USA:
 Devon (Connecticut),
 Devon (Delaware)
 Devon (Iowa)
 Devon (Kalifornien)
 Devon (Kansas)
 Devon (Kentucky)
 Devon (Montana)
 Devon (New York)
 Devon (Pennsylvania)
 Devon (West Virginia)

Weitere Orte:
 Devon (Südafrika), Ort in Afrika

Devon ist der Name folgender Personen:
 britische Adelsfamilie, siehe Earl of Devon
 Laura Devon (1931–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Terry Devon (1922–2013), britische Sängerin
 Devon (Pornodarstellerin) (* 1977), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch: